Khlung (în ) este un district (Amphoe) din provincia Chanthaburi, Thailanda, cu o populație de 55.044 de locuitori și o suprafață de 756,038 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 12 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 90 de sate (muban).

Amphoe în provincia Chanthaburi